Die Abkürzung AM1 steht für:
 Air Mass, Abschwächung der Solarstrahlung durch die Atmosphäre
 ein BMW-Automodell von 1932, siehe BMW AM-Baureihe
 Express AM1, russischer Fernsehsatellit
 AM1 (Triebwagen), ein ehemaliges rumänisches Schienenfahrzeug
 Sockel AM1, einen CPU-Sockel von AMD

AM1